een buurtschap in de gemeente Helden; zie Driessen (Helden);
 een woonwijk in de stad Waalwijk; zie Driessen (Waalwijk);
 een chocoladefabriek in Rotterdam; zie Driessen (merk).
 de Nederlandse textielfamilie Driessen; zie Driessen (geslacht)